Calibelemnon är ett släkte av koralldjur. Calibelemnon ingår i familjen Chunellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Calibelemnon